Jacqueline Brookes – attrice statunitense
 Joshua Brookes – pilota motociclistico australiano
 Kieran Brookes – rugbista a 15 internazionale
 Norman Brookes – tennista australiano
 Roberto Brookes – ex calciatore argentino
 Russell Brookes – pilota di rally britannico
 William Penny Brookes – medico e botanico britannico